Килмейнем (Мит) — деревня в Ирландии, находится в графстве Мит (провинция Ленстер).
 Килмейнем (Дублин) — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин (провинция Ленстер).